Tadeusz Jaworski ist der Name folgender Personen:

* Tadeusz Jaworski (Regisseur) (1926–2017), polnischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Tadeusz Jaworski (Leichtathlet) (* 1945), polnischer Sprinter und Hürdenläufer